Отборочный турнир XXXII чемпионата Европы по волейболу среди женских команд проходил с 6 по 16 мая 2021 года с участием 23 команд.

Изначально квалификация должна была пройти в августе-сентябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена сначала на январь, а затем на май 2021 года.

Освобождены от участия в отборочном турнире 4 организатора финального раунда — , , ,  и 8 команд по итогам предыдущего чемпионата Европы — , , , , , ,  и .

Команды-участницы 
Австрия, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Испания, Косово, Латвия, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Система проведения 
Команды участницы были разбиты на 6 групп, в которых играли в два круга турами. По две лучшие команды из групп получили путёвки в финальный этап чемпионата.

Первичным критерием при распределении мест в группах являлось общее количество побед. При равенстве этого показателя в расчёт брались количество очков, соотношение партий, мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начислялись.

По группам команды-участницы были распределены по системе «змейка» в соответствии с их рейтингом ЕКВ по состоянию на 1 января 2020 года (указан в скобках). Из-за ограничений на поездки граждан Косово их команда переведена в группу, где подобные ограничения не применялись.

Результаты

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Примечания

См. также 
 Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2021 (квалификация)

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2021